Il doppio del torneo di tennis Halle Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Lars Koslowski che hanno battuto in finale Kelly Evernden e Brett Steven 4-6, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Marc-Kevin Goellner /  David Rikl (semifinali)
 João Cunha e Silva /  Tomáš Anzari (semifinali)

 Gerardo Martínez /  John Sobel (quarti di finale)
 Kelly Evernden /  Brett Steven (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Halle Challenger 1992